Карл Рудольф Вальден (1878, Гельсингфорс —1946) — финский военный и государственный деятель, генерал. Военный министр Финляндии (1918—1919 и 1940—1944). Член правительства Финляндии. Главнокомандующий финской армией и Гражданской гвардией (1918).

Биография 
Воспитанник Финляндского кадетского корпуса 1900 года. За участие в антиправительственных выступлениях в 1902 был уволен в отставку.

После увольнения переехал в Санкт-Петербург и через несколько лет основал отделение по продаже финской бумажной продукции в России. Будучи патриотом, вскоре стал заметной фигурой в большой финской общине Санкт-Петербурга. С 1906 по 1916 год Вальден работал в бумажной промышленности. Внёс заметный вклад в дело развития финского бумажной промышленности. Основал компанию «Yhtyneet Paperitehtaat Oy» (впоследствии — UPM). Был первым президентом «Finpap» и финской ассоциации по продаже бумаги.

После провозглашения независимости Финляндии — активный участник формирования финских вооружённых отрядов. Участник Гражданской войны в Финляндии в 1918 году.

В 1918 году прошёл путь от майора до полковника.

С 20 февраля по 5 марта 1918 — начальник Вазасского военного района, с 5 марта по 6 мая 1918 — начальник тыла финской армии, с 22 мая по 28 ноября 1918 — начальник службы безопасности на оккупированных территориях.

С 28.11.1918 по 15.8.1919 занимал пост главы военного департамента (военного министра). С 27 ноября по 30 декабря 1918 одновременно был главнокомандующим финской армией и Охранного корпуса Финляндии. Принимал участие в заключении Тартуского мирного договора между РСФСР и Финляндией в 1920 году.

В 1920 вышел в отставку.

В связи с началом советско-финской войны вновь призван на военную службу. В 1939—1944 — член Совета обороны. Участник советско-финской войны 1939—1940 годов.

С 3.12.1939 по 27.3.1940 занимал пост представителя Главной квартиры финской армии при кабинете министров. 7 марта 1940 в составе финской делегации прибыл в Москву для проведения переговоров о мире, закончившихся подписанием Московского договора.

С 27.3.1940 вновь назначен военным министром Финляндии. Один из наиболее влиятельных членов правительства, противник нормализации советско-финских отношений. Во время Второй мировой войны руководство армии находилось в руках Маннергейма, на Вальдена же были возложены вспомогательные и хозяйственные функции, он отвечал за подготовку, комплектование и снабжение армии во время Второй мировой войны. Имея обширные связи, обладал огромным влиянием в армейских и правительственных кругах, возглавляя собственную внутриправительственную группировку (ориентировавшуюся на Швецию и США). 7.9.1944 вместе с премьер-министром А. Хакцеллем, генералом Э. Хейнрихсом и министром иностранных дел К. Энкелем вылетел в Москву на переговоры, закончившиеся 19 сентября подписанием перемирия.

2 июня 1942 года ему было присвоено звание генерала пехоты.

27 ноября 1944 года вышел в отставку.

Награды 
 Железный крест (1918)
 Командорский Крест ордена Белой розы Финляндии (1919)
 Большой Крест со Звездой ордена Белой розы Финляндии
 Большой Крест ордена Креста Свободы
 Орден Полярной звезды (Швеция)
 Большой крест ордена Данеброг (Дания, 1928)
 Орден Меча (Швеция)
 Орден Заслуг германского орла (Германия)
 Железный крест 1-го класса (1939)
 Железный крест 2-го класса
 Большой Крест ордена Заслуг (Венгрия)
 Большой Крест ордена Звезды Румынии
 Крест Маннергейма (1944)

Примечания

Литература 
 Залесский К. А. Кто был кто во второй мировой войне. Союзники Германии. — , 2003

Министры обороны Финляндии
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Генералы Финляндии
Предприниматели Финляндии
Участники гражданской войны в Финляндии
Военачальники Второй мировой войны
Участники Второй мировой войны (Финляндия)